Balsas ist der Familienname folgender Personen:

 Lucila Balsas (* 2000), argentinische Beachhandballspielerin
 Sebastián Balsas  (* 1986), uruguayischer Fußballspieler

Balsas bezeichnet

 eine Art aus der Familie der Eigentlichen Eulen, siehe Balsas-Kreischeule
 ein Ort im Nordosten Brasiliens, siehe Balsas (Maranhão)
 ein Fluss in Mexiko, siehe Río Balsas
 ein Distrikt in Peru, siehe Distrikt Balsas
 Balsas (Chachapoyas), ein Dorf in Peru am Fluss Marañón
 Balsas (El Oro), Hauptort des gleichnamigen Kantons in der Provinz El Oro in Ecuador
 Kanton Balsas, ein Kanton in der Provinz El Oro in Ecuador